La A1 Ethniki 2012-2013 è stata la 73ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Regular season

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Stéphane Lasme, 
A1 Ethniki MVP finali:  Stéphane Lasme, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Argyrīs Pedoulakīs, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Stéphane Lasme, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Aleksandăr Vezenkov, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Nikos Pappas, 
 Kōstas Papanikolaou, 
 Vladimir Janković, 
 Stéphane Lasme,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013